«Волга» — блок виведення ракет, який використовується в зв'язці Союз-2.1В
 «Волга» — серія автомобілів, що випускалася на Горьківському автомобільному заводі
 «Волга» — російський футбольний клуб (Ульяновськ)

Волга — річка на заході Росії, найдовша в Європі
 Волга — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Волга — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 «Волга» — автомобільна дорога федерального значення M7

Волга — місто, штат Айова
 Волга — місто, штат Південна Дакота

 Волга Дар'я Володимирівна (1974) — російська актриса, телеведуча
 Волга Василь Олександрович (1968) — український політик, корупціонер